Павел се може односити на:

 Павел (име) — мушко име;
 Павел (село) — село у Бугарској.